Thomson:

 Thomson — наукове скорочення, яке додається до назв таксонів ботанічної номенклатури і вказує на те, що автором цих найменувань є британський натураліст і ботанік Томас Томсон (, 1817–1878). Іноді використовується скорочення Thoms.

 Thomson — наукове скорочення, яке додається до назв таксонів зоологічної номенклатури і вказує на те, що автором цих найменувань є шведський ентомолог Карл Густаф Томсон (, 1824–1899).

 Thomson — наукове скорочення, яке додається до назв таксонів зоологічної номенклатури і вказує на те, що автором цих найменувань є англійський натураліст Томас Річард Хейвуд Томсон (, 1813–1876).